Diese Seite führt die Einwohnerentwicklung von Wernsbach (Neuendettelsau) auf.

Einwohnerentwicklung 
  
Gemeinde Wernsbach

Ort Wernsbach

Einzelnachweise 

Einwohnerentwicklung nach Ort
Neuendettelsau